За:
 За () — буква арабского алфавита.
 За () — буква армянского алфавита.

См. также 
 Za